HMS Afridi può riferirsi a varie navi da guerra della Royal Navy britannica:

  – cacciatorpediniere classe Tribal, varato nel 1917 e venduto per essere demolito nel 1919
  – cacciatorpediniere classe Tribal varato nel 1937 e affondato da un attacco aereo tedesco nel 1940 al largo della Norvegia